Проспе́кт Нау́ки — назва проспектів у деяких населених пунктах країн колишнього СРСР, а також назва станцій міського громадсього транспорту, розташованих поблизу таких проспектів.

Проспект Науки — проспект у місті Київ
 Проспект Науки — проспект у місті Харків
 «Проспект Науки» — залізнична платформа в місті Київ

Проспект Науки — проспект у місті Санкт-Петербург

Проспекти